Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale 6-4, 6-7(4), 6-1 Chan Yung-jan e Chuang Chia-jung.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (semifinaliste)
 Yan Zi /  Zheng Jie (semifinaliste)
 Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (primo turno)
 Dinara Safina /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Nathalie Dechy /  Vera Zvonarëva (terzo turno)

 Corina Morariu /  Rennae Stubbs (primo turno) 
 Anabel Medina Garrigues /  Sania Mirza (terzo turno) 
 Marion Bartoli /  Shahar Peer (primo turno) 
 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko (terzo turno) 
 Elena Lichovceva  Elena Vesnina (primo turno) 
 Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (terzo turno) 
 Janette Husárová /  Jelena Janković (primo turno) 
 Eléni Daniilídou  Jasmin Wöhr (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2007